Dünkelberg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Dünkelberg (1819–1912), Kulturtechniker und preußischer Abgeordneter
 Gustav Dünkelberg (1814–1875), deutscher Rotgerber, MdL Nassau
 Wilhelm Dünkelberg (Unternehmer) (1854–1933), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Dunkelberg